Peter Hartmann (* 20. Oktober 1904 in Niederzeuzheim; † 15. November 1967 in Lörrach) war ein deutscher Kommunalpolitiker.

Hartmann absolvierte eine Lehre bei der I.G. Farben und arbeitete ab 1923 bei der Degussa in Rheinfelden. Von 1926 bis 1938 arbeitete im Labor einer Textilfirma in Weil am Rhein. Während des Zweiten Weltkriegs leistete er von 1939 bis 1944 Kriegsdienst.

Er war ab 1929 Mitglied der linksliberalen DDP. Nach Kriegsende beteiligte er sich am Aufbau der Demokratischen Partei in Baden, die später in der FDP aufging, und war stellvertretender Vorsitzender des Kreisvereins Lörrach. Im April 1945 wurde er in Weil am Rhein hinter Rudolf Kraus als stellvertretender Bürgermeister eingesetzt und war dann von 1946 bis 1957 selbst Bürgermeister der Stadt. Von 1959 bis 1967 gehörte er dem Gemeinderat an.

Ehrungen 
 1952: Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland

Literatur 
 Jürgen Klöckler: Abendland - Alpenland - Alemannien. - Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998
 Weiler Zeitung, 20. Oktober 1954
 Weiler Zeitung, 20. Oktober 1964
 Badische Zeitung, 19. Oktober 1964

Weblinks 
 Badische Zeitung: Peter Hartmann

Bürgermeister (Weil am Rhein)
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
DDP-Mitglied
FDP-Mitglied
Deutscher
Geboren 1904
Gestorben 1967
Mann